US Open 2015 – gra podwójna mężczyzn na wózkach – zawody deblowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 11–13 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2015
US Open – gra podwójna mężczyzn na wózkach